

Patronyme 
 Anderson Cueto (1989 -), footballeur péruvien ;
 Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard (1877-1936), universitaire espagnole fusillée par les franquistes;
 César Cueto (1952 -), footballeur péruvien ;
 Germán Cueto (1893 - 1975), artiste mexicain ; 
 Isabel Cueto (1968 -), joueuse allemande de tennis ;
 Johnny Cueto (1986 -), joueur dominicain de baseball ;
 Juan José Cueto (1992 -), coureur cycliste dominicain ;
 Mark Cueto (1979 -), joueur anglais de rugby à XV ;
 Samuel Cueto (1977 -), photographe français.

Toponyme 
 Cueto, un quartier de Trucios, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne ;
 Cueto, une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Holguín ;

Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme